Aliaksandr Famine - en biélorusse :  - ou Aleksandr Fomine - en  - (né le  à Minsk en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur biélorusse de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2005 avec le Junior Minsk dans la deuxième division biélorusse.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Junior Minsk || Biélorussie 2 ||14 ||5 ||2 ||7 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Junior Minsk || Biélorussie 2 ||48 ||15 ||13 ||28 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Junior Minsk || Biélorussie 2 ||53 ||31 ||17 ||48 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Wildcats de Moncton || LHJMQ ||27 ||10 ||4 ||14 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ ||22 ||4 ||8 ||12 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ ||15 ||2 ||2 ||4 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || HK Iounost Minsk || MHL ||22 ||3 ||3 ||6 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2011-2012 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 21|| 2|| 1|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|HK Vitebsk||Ekstraliga||4||3||1||4||2||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012||HK Iounost Minsk||MHL||20||12||11||23||10||7||0||8||8||6
|-
|2012-2013||HK Iounost Minsk||VHL||38||3||7||10||12||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||HK Iounost Minsk||Ekstraliga||20||7||9||16||4||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||HK Vitebsk||Ekstraliga||44||11||11||22||12||-||-||-||-||-
|-
| 2014-2015 || HK Dynama-Maladetchna || Ekstraliga || 17 || 0 || 2 || 2 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HK Vitebsk || Ekstraliga || 18 || 3 || 3 || 6 || 10 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || HK Vitebsk || Ekstraliga || 40 || 2 || 12 || 14 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HK Mahiliow || Ekstraliga || 21 || 5 || 4 || 9 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Khimik-SKA Novapolatsk || Ekstraliga || 16 || 11 || 4 || 15 || 8 || - || - || - || - || -

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en novembre 1990
Naissance à Minsk
Joueur biélorusse de hockey sur glace
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Joueur des Wildcats de Moncton
Naissance en RSS de Biélorussie
Attaquant de hockey sur glace